Corvus kan naar het volgende verwijzen:

Corvus (geslacht), een geslacht van kraaien en raven (vogels)
Raaf (sterrenbeeld), sterrenbeeld 
corvus (krijgskunde)